Provincia Ovest (o dell'Ovest o Occidentale) è il nome di diverse unità amministrative di diversi paesi, fra cui:

 la Provincia dell'Ovest del Camerun, dal 2008 diventata regione
 la Provincia Occidentale del Ruanda
 la Provincia Occidentale del Kenya
 la Provincia Occidentale della Papua Nuova Guinea
 la Provincia Occidentale delle Isole Salomone
 la Provincia Occidentale dello Sri Lanka
 la Provincia Occidentale dell'Uganda (vecchio ordinamento)
 la Provincia Occidentale dello Zambia